U 145 oder U-145 bzw. U145 steht für:

 SM U 145, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 145 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 145, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-145, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung